Das Apia International Sydney 2015 war ein Tennisturnier, das vom 12. bis 17. Januar 2015 in Sydney stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2015 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Auckland die Heineken Open gespielt, die genau wie das Apia International Sydney zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten. In Sydney fand zudem parallel das Damenturnier der WTA Tour 2015 statt.

Letztjähriger Sieger im Einzel war Juan Martín del Potro. Im Doppel gewannen Daniel Nestor und Nenad Zimonjić das Turnier im letzten Jahr. Im ersten ATP-Finale zweier Qualifikanten setzte sich Viktor Troicki gegen Michail Kukuschkin in zwei Sätzen durch. Troicki gewann seinen ersten ATP-Titel seit fünf Jahren und insgesamt den zweiten seiner Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Apia International Sydney 2015 fand vom 10. bis 12. Januar 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Apia International Sydney 2015 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage

Einzelnachweise 

ATP World Tour 2015
Tennisturnier in Sydney